Sumberpucung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sumberpucung, Malang, ort och distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sumberpucung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar